Kleeham ist der Ortsname von

 Kleeham (Chieming), Ortsteil der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Kleeham (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kleeham (Hutthurm), Ortsteil des Marktes Hutthurm, Landkreis Passau, Bayern
 Kleeham (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern